Ätzung (von mittelhochdeutsch etzunge, „Ätzmittel“) steht für:

 Ätzen
 Verätzung